Die Deutsche Cadre-71/2-Meisterschaft wird seit 1937 in der Karambolagevariante Cadre 71/2 ausgetragen. Ausgerichtet wurde die Meisterschaft bis 2004 an verschiedenen Orten. Ab 2005 findet sie in einer Gesamtmeisterschaft aller Karambolagedisziplinen in der hessischen Kurstadt Bad Wildungen statt.

Geschichte 
Cadre 71/2 war jahrelang die Paradedisziplin des Deutschen Karambolsports. Allen voran der zweimalige Weltmeister Dieter Müller. Aber auch Walter Lütgehetmann und Klaus Hose waren absolute Weltklassespieler. Die Reihe wurde fortgesetzt mit Thomas Wildförster, Wolfgang Zenkner und Fabian Blondeel. Danach wurde Thomas Nockemann gleich bei seiner ersten Teilnahme an einer Deutschen Meisterschaft Sieger. Es folgten in 21 Jahren weitere zwölf Titel.

Modus 
Folgende Modi wurden im Laufe der Jahre gespielt:

Deutsche Rekordentwicklung Cadre 71/2

Turnierrekordentwicklung Cadre 71/2 

 Farblegende

Turnierstatistik 
Der GD gibt den Generaldurchschnitt des jeweiligen Spielers während des Turniers an.

Legende

Quellen:

Einzelnachweise 

 
Erstveranstaltung 1937